Чемпионат Европы по борьбе 2020 года проходил в городе Рим (Италия) с 10 февраля по 16 февраля.

Расписание соревнований

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба

Вольная борьба (женщины)

Медальный зачёт

Медальный зачёт по видам борьбы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата Европы 2020

 
2020
Спорт в Италии в 2020 году
Февраль 2020 года в Италии
2020 год в борьбе
Международные спортивные соревнования в Риме
Чемпионаты Европы в Италии
Чемпионаты Европы в 2020 году
Международные соревнования по борьбе в Италии